Jeff Frezee (né le  à Edina, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Jeff Frezee est repêché par les Devils du New Jersey au , à la  position du repêchage d'entrée de 2005. 

En 2015-2016, il contribue à la victoire du Esbjerg Energy dans la Coupe du Danemark. Le 6 juillet 2016, Jeff Frazee signe avec le HDD Olimpija Ljubljana qui participe à l'EBEL. Il quitte le HDD Olimpija Ljubljana après la saison 2016-2017.

Statistiques de gardien en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Edina (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey